Ash puede designar a:

 Ash, nombre de la letra Æ.
 Ash, dios egipcio de forma humana adorado en el oeste del Delta.
 Ash, banda musical que se formó en Downpatrick al norte de Irlanda en 1992.
 Ash Crimson, personaje de la saga de videojuegos The King of Fighters.
 Ash Ketchum, protagonista de la serie de anime Pokémon.
 Ashley J. «Ash» Williams, personaje protagonista de la película de terror Evil Dead, interpretado por Bruce Campbell.
Ash, cadena de tiendas de vestuario.
Ash, intérprete de órdenes Almquist shell.
 Ash (androide), personaje de la película "Alien, El Octavo Pasajero" del año 1979, interpretado por Ian Holm.
Ash (Aslan Jade Callenreese), Personaje principal de la serie de anime/manga "BANANA FISH" (1985-1994) (2018).
 Ash (puercoespín), personaje de la película "Sing: Ven y Canta" (2016), es interpretada por Scarlett Johansson en idioma original; en español de América es interpretada por Ashley Grace Perez del grupo Ha*Ash.
 Ash Davis,personaje del videojuego hotline Miami 2: wrong number.

Inglaterra 
 Ash (Devon)
 Ash (Dorset)
 Ash (Dover), Kent
 Ash (Sevenoaks), Kent
 Ash (South Somerset), Somerset
 Ash (Somerset West and Taunton), Somerset
 Ash, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Surrey (Inglaterra).